Jan Minnema van Haersma de With (1821-1889) - Nederlands bestuurder
 Jan Minnema van Haersma de With (1878-1965) - Nederlands diplomaat en tekeningen- en prentenverzamelaar